Sandhurst kan syfta på:

 Royal Military Academy Sandhurst – en militärskola i England
 Royal Military College, Sandhurst – en tidigare militärskola i England –1947

Geografi

Australien 

 Sandhurst (del av en befolkad plats), Victoria, Frankston,

Storbritannien 

 Sandhurst (parish i Berkshire), England, Bracknell Forest, 
 Sandhurst (parish i Storbritannien, England, Kent), 
 Sandhurst (parish i Storbritannien, England, Gloucestershire), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar